78. Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów – zawody sportowe, które odbyły się od 17 do 26 września 2010 roku w tureckim mieście Antalya. Kobiety startowały w mistrzostwach po raz 21.

Medaliści

mężczyźni

kobiety

Skład reprezentacji Polski

kobiety 
 Marzena Karpińska – 7. (48 kg) – 176 kg (80+96)
 Aleksandra Klejnowska – 17. (58 kg) – 184 kg (82+102)
 Marieta Gotfryd – 9. (58 kg) – 205 kg (95+110)
 Dominika Misterska – nie sklasyfikowana (63 kg)
 Anna Leśniewska – 20. (69 kg) – 202 kg (89+113)
 Ewa Mizdal – 11. (69 kg) – 221 kg (97+124)
 Sabina Bagińska – 17. (75+ kg) – 227 kg (102+125)

mężczyźni 
 Damian Wiśniewski – 13. (62 kg) – 278 kg (127+151)
 Krzysztof Szramiak – 8. (77 kg) – 342 kg (156+186)
 Adrian Zieliński – złoty medal (85 kg) – 383 kg (173+210)
 Arsen Kasabijew – 5. (94 kg) – 390 kg (175+215)
 Tomasz Zieliński – 13. (94 kg) – 374 kg (166+208)
 Marcin Dołęga – złoty medal (105 kg) – 415 kg (188+227)
 Bartłomiej Bonk – 4. (105 kg) – 402 kg (180+222)
 Daniel Dołęga – 17. (105+ kg) – 380 kg (178+202)

Tabela medalowa

Dwubój

Medale

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
2010 w sporcie